Het ATP-toernooi van Sydney 2015 (met de officiële naam Apia International Sydney) werd gespeeld van 12 tot en met 17 januari 2015. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen van het NSW Tennis Centre in de Australische stad Sydney.

Het enkelspel werd gewonnen door Viktor Troicki. Hij versloeg in de finale Michail Koekoesjkin met 6-2 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Rohan Bopanna en Daniel Nestor. Zij versloegen in de finale Jean-Julien Rojer en Horia Tecău met 6-4 en 7-6.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2015 trok 56.301 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sydney
Outdoor ATP-toernooi van Sydney